

Patronyme 

 Antoine Boin (1769-1852), un député français ;
 Jean Boin (1949-), un footballeur français ;
 Maurice Boin (1889-1941), un syndicaliste français ;
 Raymond Boin (1908-1987), un homme politique français ;
 Victor Boin (1886-1974), un athlète multisport.

Voir aussi 
 Boing (homonymie)
 Bouin